Осада Люксембурга (1684)
 Осада Люксембурга (1794—1795)

Осады по городам